Anampses är ett släkte av fiskar. Anampses ingår i familjen läppfiskar.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Läppfiskar
Anampses